Pfändler ist der Familienname folgender Personen:
 Marcel Pfändler (1927–2021), Schweizer Verleger und Schriftsteller
 Otto Pfändler (1890–1978), Schweizer Politiker
 Peter Pfändler (* 1961), Schweizer Kabarettist und Moderator
 Werner Pfändler (* 1946), Schweizer Fotograf, Journalist und Künstler